Das fahle Pferd steht für folgende Werke:

 Das fahle Pferd (Sawinkow) (), Roman von Boris Wiktorowitsch Sawinkow (1909)
 Das fahle Pferd (Christie) (The Pale Horse), Kriminalroman von Agatha Christie (1961)
 Das fahle Pferd (Film) (The Pale Horse), britischer Fernsehfilm von Charles Beeson (1997)